Costuleni se poate referi la:

Localități
 Costuleni, sat și comună în raionul Ungheni, Republica Moldova
 Costuleni, sat de reședință a comunei cu același nume din județul Iași, România

Altele
FC Costuleni, un club de fotbal din Republica Moldova